Ein Monteverdi-Chor ist ein Chor, der nach dem Barock-Komponisten Claudio Monteverdi bezeichnet ist:

 Monteverdi Choir, 1964 von John Eliot Gardiner gegründeter Chor mit Sitz in London
 Claudio Monteverdi Chor Crema, italienisches Vokalensemble
 Monteverdi-Chor Hamburg, 1955 von Jürgen Jürgens gegründeter Chor mit Sitz in Hamburg
 Monteverdichor München, 1992 von Konrad von Abel gegründeter Chor mit Sitz in München
 Monteverdichor Würzburg, 1992 gegründeter Chor an der Universität Würzburg und der Hochschule für Musik Würzburg